Markku Allan Alén (* 15. února 1951, Helsinky) je bývalý finský automobilový závodník.

Proslavil se zejména v závodech rally – v seriálu Mistrovství světa v rallye závodil v letech 1973–1993 a 2001. V roce 1978 se stal mistrem světa (s Fiatem 131 Abarth), dvakrát byl druhý (1986, 1988) a čtyřikrát třetí (1979, 1983, 1984, 1987). Odjel 129 závodů, z nichž 19 vyhrál (všechny se spolujezdcem Ilkkou Kivimäkim). 56x stál na stupních vítězů. Vystřídal týmy Ford, Fiat, Lancia, Subaru a Toyota.

Narodil se v rodině automobilového závodníka a i jeho syn se stal pilotem rally-vozů.

Výsledky ve WRC

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Finští rallyoví jezdci
Mistři světa v rallye
Piloti týmu Lancia WRC
Piloti týmu Subaru
Piloti týmu Toyota WRC
Piloti DTM
Narození v roce 1951
Narození 15. února
Narození v Helsinkách
Žijící lidé
Muži